Plaats in Indonesië
 Sungai Gerong (Amen), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebong in de provincie Bengkulu
 Sungai Gerong (Banyuasin I), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra